Ско́тланд (Скот) Ге́ммилл (; 2 января 1971, Пейсли, Шотландия)— шотландский футболист. Выступал за сборную Шотландии. После окончания карьеры он получил лицензию тренера и в настоящее время возглавляет молодежную сборную. Чаще всего он выступал на поле в качестве полузащитника. Геммил является сыном известного в прошлом футболиста Арчи Геммилла.

Карьера

Клубная 
Геммилл начал свою карьеру в клубе «Ноттингем Форест» летом 1987 года и через два года подписал профессиональный контракт. Геммилл дебютировал за первую команду в матче с «Уимблдоном» 30 марта 1991 года, когда его команда в гостях проиграла со счётом 1:3

В сезоне 1991-92 Геммилл зарекомендовал себя как игрока основы, забив 8 голов в 39 матчах лиги. В этом сезоне он помог «Ноттингем Форест» выиграть Кубок полноправных членов, когда они в дополнительное время вырвали победу у «Эвертона» со счётом 4:3 (Геммилл забил первый гол на 15-й минуте и решающий на 112-й). Он занимал место в основе клуба, пока 25 марта 1999 года не перешёл в «Эвертон» за 250 тыс. фунтов стерлингов. В течение 12 лет, проведённых в клубе «Ноттингем Форест», он вместе с командой дважды (в 1994 и 1998) поднимался из Футбольной лиги Англии в высший дивизион, трижды (в 1993, 1997 и 1999) покидал Премьер-лигу, выходил в 1/4 Кубка УЕФА в 1996 году и за эти годы играл под руководством пяти разных тренеров.

К концу сезона 2002-03 Геммилл сыграл за «Эвертон» 97 матчей в Премьер-лиге. С того момента, как в марте 2002 года во главе команды Дэвид Мойес сменил Уолтера Смита, он перестал регулярно играть за команду. Сначала Геммилл был отдан в аренду в «Престон Норт Энд», где выходил на поле 7 раз и забил 1 мяч в матче против Брэдфорд Сити, а на старте сезона 2004-05 перешёл в «Лестер Сити» в качестве свободного агента. Там он за два года провёл 17 матчей, ни разу не отличившись, после перешёл в «Оксфорд Юнайтед», а завершил свою карьеру в клубе из Новой Зеландии «Нью Зиланд Найтс».

Национальная 
Геммилл принимал участие на Чемпионате Европы по футболу 1996 и Чемпионате мира по футболу 1998.

Скот Геммилл сыграл за сборную Шотландии 26 матчей, забив один гол в игре против сборная Гонконга в 2002 году. Его последней игрой за сборную была товарищеская встреча против Австрии, когда шотландцы дома проиграли со счётом 0:2.

Геммилл входит в число ста лучших футболистов Шотландии за всю историю.

Статистика выступлений в чемпионате

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Нью Зиленд Найтс»
Футбольные тренеры Шотландии